Rhagodopa är ett släkte av spindeldjur. Rhagodopa ingår i familjen Rhagodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Rhagodopa